{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70601) - || 1999 TM187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70602) - || 1999 TD188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70603) - || 1999 TA189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70604) - || 1999 TA190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70605) - || 1999 TN191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70606) - || 1999 TC195 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70607) - || 1999 TU195 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70608) - || 1999 TC197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70609) - || 1999 TF198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70610) - || 1999 TH198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70611) - || 1999 TB199 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70612) - || 1999 TH200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70613) - || 1999 TG201 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70614) - || 1999 TF204 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70615) - || 1999 TZ204 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70616) - || 1999 TD205 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70617) - || 1999 TN209 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70618) - || 1999 TP209 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70619) - || 1999 TY211 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70620) - || 1999 TF213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70621) - || 1999 TC214 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70622) - || 1999 TO215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70623) - || 1999 TP215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70624) - || 1999 TS215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70625) - || 1999 TA216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70626) - || 1999 TL216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70627) - || 1999 TU216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70628) - || 1999 TE217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70629) - || 1999 TC218 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70630) - || 1999 TJ219 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70631) - || 1999 TY219 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70632) - || 1999 TN220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70633) - || 1999 TG223 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70634) - || 1999 TR223 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70635) - || 1999 TX227 || 1 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70636) - || 1999 TH230 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70637) - || 1999 TK230 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70638) - || 1999 TY232 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70639) - || 1999 TO236 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70640) - || 1999 TR239 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70641) - || 1999 TS240 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70642) - || 1999 TD242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70643) - || 1999 TE242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70644) - || 1999 TU242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70645) - || 1999 TE243 || 5 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70646) - || 1999 TE244 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70647) - || 1999 TN244 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70648) - || 1999 TY245 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70649) - || 1999 TB246 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70650) - || 1999 TM247 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70651) - || 1999 TV248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70652) - || 1999 TB249 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70653) - || 1999 TP254 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70654) - || 1999 TN255 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70655) - || 1999 TR256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70656) - || 1999 TF257 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70657) - || 1999 TW258 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70658) - || 1999 TZ260 || 13 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70659) - || 1999 TZ265 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70660) - || 1999 TV270 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70661) - || 1999 TS274 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70662) - || 1999 TR282 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70663) - || 1999 TG284 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70664) - || 1999 TE286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70665) - || 1999 TF286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70666) - || 1999 TW286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70667) - || 1999 TJ287 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70668) - || 1999 TB288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70669) - || 1999 TT290 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70670) - || 1999 TU290 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70671) - || 1999 TC291 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70672) - || 1999 TM293 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70673) - || 1999 TR312 || 5 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70674) - || 1999 TD320 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70675) - || 1999 TY321 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70676) - || 1999 UM || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70677) - || 1999 UU || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70678) - || 1999 UB2 || 18 oktober 1999 || Farpoint || Farpoint
|-
| (70679) Urzidil || 1999 UV3 || 30 oktober 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (70680) - || 1999 UN4 || 31 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70681) - || 1999 US4 || 31 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (70682) - || 1999 UN8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70683) - || 1999 UT8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70684) - || 1999 UD9 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70685) - || 1999 UR12 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70686) - || 1999 UK14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70687) - || 1999 UE15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70688) - || 1999 UZ15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70689) - || 1999 UU16 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70690) - || 1999 UF17 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70691) - || 1999 UH18 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70692) - || 1999 UY19 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70693) - || 1999 UR23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70694) - || 1999 US23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70695) - || 1999 UL25 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70696) - || 1999 UA26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70697) - || 1999 UR26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70698) - || 1999 UW26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70699) - || 1999 US27 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70700) - || 1999 UQ28 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten